Luke Campbell (1979) ausztrál röplabdázó, olimpikon
 Luke Campbell (1987) olimpiai bajnok brit ökölvívó